Gazelle () может означать:

 «Gazelle» — многопользовательский браузер.
 «Gazelle» — немецкий крейсер Кайзерлихмарине (1897—1916).
 SH-08/ABM-3A «Gazelle» — советская/российская противоракета 53Т6 системы противоракетной обороны Москвы А-135 по натовской классификации.
 SA 341/SA 342 «Gazelle» — французский вертолёт.

См. также 
 Газель